

Onomastica 
 Ayane – nome proprio di persona femminile giapponese

Persone 
 Ayane – cantante giapponese
 Asakura Ayane – attrice pornografica giapponese
 Malika Ayane – cantante italiana

Personaggi immaginari 
 Ayane – personaggio della serie di videogiochi Dead or Alive
 Ayane – personaggio della serie a fumetti Nagasarete Airantō